Юрий Александрович Лахонин (род. 4 июня 1960 года) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом, 1991), чемпион мира 1991 года.

Карьера 
Ю. А. Лахонин начал играть в хоккей с мячом в родном Красноярске. В качестве игрока главной команды вышел в 17-летнем возрасте. До 1992 года выступал за «Енисей», став 11-кратным чемпионом СССР.

В 1992—1997 годах выступал в шведском чемпионате.

Чемпионом России становился трижды уже в составе архангельского «Водника».

Тренерская карьера 
С 2000 года на тренерской работе. В 2000—2002 годах работал главным тренером иркутской «Сибсканы». С 2002 года работал в тренерском корпусе архангельского «Водника», с которым дважды становился чемпионом страны.
В 2003 году возглавил шведский «Больнес».
В 2002 году был назначен главным тренером второй сборной России, которая стала обладателем серебряных медалей международного турнира на призы правительства России.

В 2004—2006 годах работал в Хабаровске в качестве второго тренера «СКА-Нефтяника».

С 2006 года работал в тренерском штабе «Енисея».

Но в 2008 году был приглашён в «СКА-Нефтяник» в качестве главного тренера, где проработал до января 2010 года.

Достижения 
 — Чемпион мира — 1991 
 — Вице-чемпион мира — 1981, 1983, 1993 
 — Победитель турнира на призы газеты «Советская Россия» — 1982, 1984 
 — Серебряный призёр турнира на призы Правительства РФ — 1992

 — Обладатель Кубка европейских чемпионов — 1980, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989 
 — Обладатель Кубка мира — 1982, 1984 
 — Обладатель Суперкубка — 1984

 — Чемпион СССР — 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991 
 — Вице-чемпион СССР — 1990 
 — Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1978

 — Чемпион России — 1998, 1999, 2000 
 — Обладатель Кубка России — 1992, 2000

Включался в список 22 игроков сезона — 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1998 
Признавался лучшим полузащитником сезона — 1998

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Болльнес»